Pail steht für:

 Roland Pail (* 1972), österreichischer Geophysiker und Professor an der TU München
 Pail (Gemeinde Gratkorn), Ortsteil von Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark